Manfred Oppermann ist der Name folgender Personen:

* Manfred Oppermann (Archäologe) (* 1941), deutscher Archäologe
 Manfred Oppermann (Politiker) (* 1951), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Manfred Oppermann (Drucker und Verleger) (* 7. April 1937, † 28. November 2012), Mitarbeiter Walter Platas